Международната купа на шампионите 2013 е първо издание на турнира Международна купа на шампионите, поредица от приятелски мачове, организирани като турнир.

Отбори

Стадиони

Формат 
Турнирът има две групи от по четири отбора: „Източна“ и „Западна“ група.

 Всички мачове, които завършат наравно, се решават след изпълнение на дузпи.
 Две точки се присъждат за победа, една точка за загуба след дузпи, не се дават точки за загуба в редовното време

Западна група

Мачове 
1 кръг

2 кръг – загубили в 1-ви

2 кръг – победители в 1-ви

Източна група

Мачове 
1 кръг

2 кръг – загубили в 1-ви

2 кръг – победители в 1-ви

Финален кръг

Мач за 7-о място

Мач за 5-о място

Мач за 3-то място

Финал

Крайно класиране

Голмайстори

Източници 

Международни футболни турнири